En psychanalyse, une séance désigne le moment où un analysant a rendez-vous avec son analyste.

 En musique, Séance, est un album de Dark Fortress sorti en 2006.

 Au cinéma
 Séance est un film de Kiyoshi Kurosawa sorti en 2000 ;
 Séance est également un film d'Adrian Paul sorti en 2006.